Села:
 Зозів — Вінницька область, Липовецький район
 Зозів — Рівненська область, Рівненський район